Cedar Hill kan syfta på:

Geografi

USA 

 Cedar Hill (berg i USA, Missouri), Iron County, 
 Cedar Hill, Missouri, ort, Jefferson County, 
 Cedar Hill, Tennessee, Putnam County, ort, 
 Cedar Hill, Tennessee, Robertson County, ort, 
 Cedar Hill, Texas, ort, Dallas County, 
 Cedar Hill (berg i USA, Massachusetts), Worcester County, 
 Cedar Hill, New Mexico, ort, San Juan County, 

Robotskapade USAförgreningar